Bunta Sugawara, acteur japonais
Chieko Sugawara, escrimeuse japonaise
Danyael Sugawara, réalisateur, producteur et scénariste nippo-néerlandais
Julia Sugawara, joueuse de rugby à XV canadienne
Miki Sugawara, footballeuse japonaise
Sadatoshi Sugawara, joueur de volley-ball japonais
Sayuri Sugawara, chanteuse japonaise
Tomo Sugawara, footballeur japonais
Yasaburo Sugawara, lutteur japonais
Yoshimasa Sugawara, pilote japonais de rallye-raid
Yuji Sugawara, prêtre jésuite japonais
Yukiko Sugawara, musicienne japonaise

Clan Sugawara,  famille japonaise des époques de Nara et Heian